Alexandre Le Berre (1925-1975) – calciatore francese
 Fred Le Berre (1964) – scenografo francese
 Yohan Le Berre (1987) – triatleta francese

Pagine correlate
Berre